Аулиеколь — название населенных пунктов в Казахстане:

 Аулиеколь (до 2017 г. — Кызылтан) — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Аулиеколь (до 1997 г. — Семиозёрное) — село в Аулиекольском районе Костанайской области.